Table des caractères Unicode U+10A0 à U+10FF.

Géorgien – assomtavrouli et mkhédrouli (Unicode 1.1 à 6.1) 
Contient les lettres de l’alphabet géorgien classique monocaméral assomtavrouli (qui fut également utilisé dans l’ancienne écriture bicamérale liturgique khoutsouri, où l’alphabet assomtavrouli était utilisé uniquement pour les lettres majuscules, dites mrglovani ou lettres arrondies) et celles de l’alphabet monocaméral mkhédrouli du géorgien moderne.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 6.1

Voir aussi

Liens externes 
   Georgian, tableau sur le site Unicode.
   Géorgien, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

Alphabet géorgien
0010A